David Ferrer era o atual campeão, mas desistiu antes do torneio começar devido a uma lesão no tornozelo. Carlos Berlocq conquistou o título, derrotando Fernando Verdasco na final por 7–5, 6–1.

Cabeças de chave
Os quatro primeiros cabeças de chave avançam diretamente à segunda rodada.

 Tomáš Berdych (Quartas de final)
 Nicolás Almagro (Quartas de final)
 Juan Mónaco (Quartas de final)
 Tommy Robredo (Segunda rodada)

<li>  Grigor Dimitrov (Semifinais)
<li>  Viktor Troicki (Segunda rodada)
<li>  Horacio Zeballos (Primeira rodada)
<li>  Fernando Verdasco (Final)

Chave

Finais

Metade superior

Metade inferior
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3-Byes
| RD1=Primeira rodada
| RD2=Segunda rodada
| RD3=Quartas de final
| RD4=Semifinais

| RD1-seed01=5
| RD1-team01= G Dimitrov
| RD1-score01-1=5
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= E Ymer
| RD1-score02-1=7
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3=4

| RD1-seed03=
| RD1-team03= F Volandri
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=PR
| RD1-team04= J Zopp
| RD1-score04-1=1
| RD1-score04-2=2
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= H Laaksonen
| RD1-score05-1=5
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= A Veić
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=1
| RD1-score06-3=1

| RD1-seed09=8
| RD1-team09= F Verdasco
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=7<sup>7
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= A Vinciguerra
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=6<sup>3
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= J-L Struff
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= S Stakhovsky
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= J Hájek
| RD1-score13-1=6<sup>4
| RD1-score13-2=1
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= G García-López
| RD1-score14-1=7<sup>7
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=

| RD2-seed01=5
| RD2-team01= G Dimitrov
| RD2-score01-1=2
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02=
| RD2-team02= F Volandri
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3=4

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= H Laaksonen
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=3
| RD2-team04= J Mónaco
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=8
| RD2-team05= F Verdasco
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=7
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= J-L Struff
| RD2-score06-1=1
| RD2-score06-2=5
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= G García-López
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=1
| RD2-score07-3=1
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= N Almagro
| RD2-score08-1=3
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=6

| RD3-seed01=5
| RD3-team01= G Dimitrov
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=3
| RD3-team02= J Mónaco
| RD3-score02-1=3
| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=8
| RD3-team03= F Verdasco
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=4
| RD3-score03-3=7
| RD3-seed04=2
| RD3-team04= N Almagro
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=5

| RD4-seed01=5
| RD4-team01= G Dimitrov
| RD4-score01-1=6<sup>3
| RD4-score01-2=7
| RD4-score01-3=5
| RD4-seed02=8
| RD4-team02= F Verdasco
| RD4-score02-1=7<sup>7
| RD4-score02-2=5
| RD4-score02-3=7
}}

Qualificatório
Cabeças de chave

  Julian Reister (Qualificado)
  Marius Copil (Qualificador, Lucky Loser)
  Matthias Bachinger (Qualificador)
  Diego Sebastián Schwartzman (Qualificado)

<li> Antonio Veić (Qualificado)
<li> Renzo Olivo ''(Segunda rodada)
<li> Henri Laaksonen (Qualificado)
<li> James McGee ''(Segunda rodada)

Qualificados

  Julian Reister
  Henri Laaksonen

<li>  Antonio Veić
<li>  Diego Sebastián Schwartzman

Lucky loser

  Marius Copil
</ol>

Chave qualificatória

Primeiro qualificador

Segundo qualificador

Terceiro qualificador

Quarto qualificador

Ligações externas
 Chave de simples
 Chave qualificatória

S